Stena Seabridger (auch Seabridger-Klasse) ist der Name folgender Ro-Ro-Fährschiffsklassen:

 Stena Seabridger MkI (2006, 2007)
 Stena Seabridger MkII (2010, 2011)